Swagger steht für:
 Swagger (Software) ein Software-Framework zur Erstellung von Schnittstellenspezifikationen (speziell REST).
 Swagger stick, ein Offiziersstock.
 Swagger-Coat, eine Damenmantelform.
 ein Album der irisch-amerikanischen Folk-Punk-Rock-Band Flogging Molly.
 ein Wort aus der Jugend- und Szenesprache, siehe Swag.

Swagger steht für einen Nachnamen; bekannte Namensträger:
 Jack Swagger (* 1982), US-amerikanischer Wrestler.
 Bob Lee Swagger, fiktive Person, Hauptcharakter im Film Shooter (2007).